Сайн-Витгенштейн-Берлебург:

 Сайн-Витгенштейн-Берлебург — одно из трёх графств, образованных при разделе вестфальского графства Сайн-Витгенштейн.
 Сайн-Витгенштейн-Берлебург, Август (1788—1874) — принц, военный, политический и государственный деятель Гессенского герцогства.
 Сайн-Витгенштейн-Берлебург, Фердинанд Карлович (1834—1888) — светлейший князь, генерал-лейтенант русской императорской армии из рода Витгенштейнов.
 Сайн-Витгенштейн-Берлебург, Эмилий-Карл Людвигович (1824—1878) — светлейший князь из дома Спонхеймов.